

Sigle 
 Knattspyrnufélag Akureyrar – società calcistica islandese
 Kassel-Austin – (K.A., o K.-A.), abbreviazione bibliografica per: Rudolf Kassel-Colin Austin, Poetae Comici Graeci, vari volumi, 1983-2001

Codici 
 KA – codice vettore IATA di Dragonair
 ka – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua georgiana
 KA – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Kavajë (Albania)
 KA – codice ISO 3166-2:CD di Katanga (Repubblica Democratica del Congo)
 KA – codice ISO 3166-2:CZ della regione di Carlsbad (Repubblica Ceca)
 KA – codice ISO 3166-2:GE di Kakheti (Georgia)
 KA – codice ISO 3166-2:GN di Kankan (Guinea)
 KA – codice ISO 3166-2:ID di Kalimantan (Indonesia)
 KA – codice ISO 3166-2:IN di Karnataka (India)
 KA – codice ISO 3166-2:NA di Karas (Namibia)
 KA – codice ISO 3166-2:TD di Kanem (Ciad)

Chimica 
 Ka – costante di dissociazione acida
 Ka – costante di assorbimento (per esempio di un farmaco) direttamente proporzionale alla velocità di assorbimento e inversamente proporzionale alla concentrazione

Fisica 
 Banda Ka – porzione del campo delle microonde

Letteratura 
 Ka – romanzo di Roberto Calasso del 1996

Mitologia 
 Ka – parte dell'anima nella mitologia egizia

Musica 
 K.A – album discografico dei Magma del 2004

Religione
 Ka – termine proprio della cultura religiosa indiana

Storia 
Ka – faraone egizio del Periodo Predinastico

Altro 
 ka – unità di tempo uguale a mille anni (kiloannum)
 kA – simbolo del chiloampere
 Ka – lettera dell'alfabeto cirillico
 Ka – kana giapponese
 KÀ – spettacolo del Cirque du Soleil
 KA – sigla usata per i modelli degli aerei russi Kamov
 KA – targa automobilistica di Karlovac (Croazia)
 KA – targa automobilistica di Karlsruhe (Germania)
 KA – targa automobilistica di Karditsa (Grecia)
 KA – vecchia targa automobilistica di Kárviná (Repubblica Ceca)
 KA – targa automobilistica del distretto di Krupina (Slovacchia)
 Ford Ka – automobile della Ford